een tropische storm, cycloon, orkaan of tyfoon met de naam Carmen. De naam Carmen is tot op heden wereldwijd gebruikt voor in totaal 17 tropische cyclonen, waarvan één in de noordelijke Atlantische Oceaan, 13 in het noordwesten van de Grote Oceaan,één in het zuidwesten van de Indische Oceaan en twee in de Australische regio.

In de noordelijke Atlantische Oceaan:
 Orkaan Carmen in 1974 waarna de naam Carmen in deze regio niet meer wordt gebruikt

In het westen van de Grote Oceaan
 Tropische storm Carmen (1949) (01W)
 Tropische storm Carmen (1952) (23W)
 Tyfoon Carmen (1957) (11W)
 Tyfoon Carmen (1960) (31W)
 Tyfoon Carmen (1963) (23W, Luding)
 Tyfoon Carmen (1965) (35W, Anding)
 Tyfoon Carmen (1968) (19W)
 Tropische storm Carmen (1971) (T7126, 31W)
 Tropische storm Carmen (1974) (Tering)
 Tropische storm Carmen (1978) (12W, Miding)
 Tropische storm Carmen (1980)
 Tropische storm Carmen (1983) (06W, Etang)
 Tropische storm Carmen (1986) (15W)

In het zuidwesten van de Indische Oceaan:
 Cyclone Carmen (1968) (06S)

Op het zuidelijke halfrond in de Australische regio:
 Cyclone Carmen (1964) (25P)
 Cyclone Carmen (1971) (03S)